Víctor Martín Galain Pécora ou somente Galain é um futebolista uruguaio que atua como zagueiro no Tacuarembó Fútbol Club. Foi revelado no Nacional onde jogou por 2 anos e logo foi emprestado para seu clube atual.

Nascidos em 1989
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Montevideo Wanderers Fútbol Club